Volkert van der Willigen (1737 - 1807), koopman
Volkert van der Willigen (1775 - 1842), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland en patriciër
Volkert Simon Maarten van der Willigen (1822 - 1878), professor en werkzaam bij Teylers Museum